

Aeronautica 
Blackbird – soprannome del velivolo Lockheed SR-71, ricognitore strategico statunitense

Aziende 
Blackbird – casa di produzione statunitense

Cinema 
Blackbirds – film del 1915 diretto da J.P. McGowan
Blackbirds – film del 1920 diretto da John Francis Dillon
The Blackbird – film del 1926 diretto da Tod Browning
Blackbird – film del 2007 diretto da Adam Rapp
Blackbird – film del 2012 diretto da Jason Buxton
Blackbird – film del 2013 diretto da Jamie Chambers
Blackbird – film del 2014 diretto da Patrik-Ian Polk
Blackbird – film del 2019 diretto da Roger Michell

Fumetti 
 Black Bird – fumetto

Letteratura 
Uccello mannaro (The Blackbird) – racconto di Jack Sharkey del 1966, contenuto nella raccolta Il libro delle metamorfosi

Musica 
 Blackbird – violino creato da Lars Widenfalk, con disegni di Antonio Stradivari
Blackbird – gruppo musicale
Blackbird – traccia del doppio album bianco The Beatles dei Beatles del 1968
Blackbird – album degli Alter Bridge del 2007
Blackbird – brano musicale degli Alter Bridge dall'omonimo album
Blackbird – singolo dei Norma John del 2017

Altro 
 Blackbird – opera teatrale di David Harrower